Freigericht (Hessen) - gemeente in Hessen
 Freigericht (Neder-Oostenrijk) - plaats in Neder-Oostenrijk